Ждановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ждановская волость (Вязниковский уезд) — в составе Владимирской губернии, Вязниковский уезд
 Ждановская волость (Новомосковский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Новомосковский уезд
 Ждановская волость (Курмышский уезд) — в составе Симбирской губернии, Курмышский уезд
 Ждановская волость (Осташковский уезд) — в составе Тверской губернии, Осташковский уезд